MWR steht für:
 Mehr- und Weniger-Rechnung, betriebswirtschaftliches Verfahren
 Mikrowellenradiometer oder Microwave Radiometer, radiometrisches Messinstrument, beispielsweise an Bord von Flugzeugen oder Satelliten
 Millimeterwellenradar oder Millimeter Wave Radar, mit Millimeterwellen arbeitendes Radar in der Luftfahrt
 Ministerium für Wasserwirtschaft, Ministerium des chinesischen Staatsrats
 Monthly Weather Review, wissenschaftliche Zeitschrift
 Morale, Welfare and Recreation Program; siehe Army & Air Force Exchange Service

mwr steht für:
 Marwari (Sprache) (ISO-639-3-Code), Rajasthani-Sprache der Marwari (Volk) in Rajasthani, Indien

Abkürzung